Comitatul Edwards sau Edwards County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Edwards County, Illinois 
 Edwards County, Kansas 
 Edwards County, Texas